Sharp peut désigner :

Patronyme 

 Alex Sharp (1989-), acteur britannique ;
 Alex Sharp ( - ), acteur américain ;
 Anthony Sharp (1915-1984), acteur, dramaturge et metteur en scène britannique ;
 Bartholomew Sharp (1650-1690 ?), boucanier anglais ;
 Billy Sharp (né en 1986), footballeur anglais ;
 Cecil Sharp (1859-1924), folkloriste anglais ;
 Chris Sharp (né en 1986), footballeur écossais ;
  ;
 Dee Dee Sharp (née en 1945), chanteuse américaine ;
 Derrick Sharp (né en 1975), joueur israélien de basket-ball ;
 Don Sharp (né en 1922), réalisateur, scénariste, acteur et producteur britannique ;
 Doug Sharp (né en 1969), bobeur américain ;
 Emily Sharp (née en 1983), catcheuse (lutteuse professionnel) américaine ;
 Erica Sharp (née en 1975), lutteuse canadienne ;
  ;
 Gene Sharp (1928-2018), politologue anticommuniste américain ;
 Graeme Sharp (né en 1960), footballeur écossais ;
 Graham Sharp (1917-1995), patineur britannique ;
 Granville Sharp (1735-1813), abolitionniste britannique ;
 Hap Sharp (1928-1992), pilote automobile américain ;
 Henry Sharp (1894-1966), directeur de la photographie américain ;
 Ian Sharp (né en 1946), réalisateur britannique ;
 James Sharp (1613–1679), prélat écossais ;
 Joseph Henry Sharp (1859-1953), peintre américain ;
 Kristen Sharp (née en 1981), joueuse franco-américaine de basket-ball ;
 Lachlan Sharp (né en 1997), joueur australien de hockey sur gazon ;
 Liam Sharp (né en 1968), auteur et éditeur de comics britannique ;
 Margaret Sharp, baronne Sharp de Guildford (1938-), ancienne membre de la Chambre des lords du Royaume-Uni ;
 Margery Sharp (1905-1991), écrivaine anglaise ;
 Martha Sharp (1905-1999), Américaine, Juste parmi les nations ;
 Martin Sharp (1942-2013), illustrateur australien ;
 Matt Sharp (né en 1969), musicien américain, bassiste de Weezer ;
 Mitchell Sharp (1911-2004), homme politique canadien ;
 Norma Sharp (1943-), soprano américaine, chanteuse d'opéra ;
 Patrick Sharp, joueur de hockey sur glace canadien ;
 Thom Sharp (?), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Thomas Richard Sharp (?), compositeur de musiques de films ;
 Waitstill Sharp (1902-1984), juriste américain, ministre unitarien, juste parmi les nations ;
 William Sharp (1749-1824), graveur écossais ;
 William Sharp (1855-1905), écrivain écossais ;
 William Graves Sharp (1859-1922), avocat, homme d'affaires, politique et diplomate américain ;
 Sharp (de son vrai nom Aaron Goodstone), graffiteur américain.

Toponyme 
 Comté de Sharp, comté de l'État de l'Arkansas aux États-Unis.

Médecine 
 Syndrome de Sharp.

Divers 
 Sharp Corporation, société d'électronique japonaise ;
 Sharp MZ-80K, un des tout premiers ordinateurs personnels disponibles en France ;
 Langage de programmation C# (prononcé C sharp) ;
 Langage de programmation J# (prononcé J sharp) ;
 En anglais, adjectif signifiant « acéré », « vif », « pointu », ou dièse (♯).

Sigle 

SHARP est un sigle de 5 lettres pouvant signifier :
 Super High Altitude Research Project ;
 Mouvement S.H.A.R.P. (Skinheads Against Racial Prejudice).

Patronyme anglais